Il doppio maschile  del torneo di tennis Stockholm Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Paul McNamee che hanno battuto in finale Robert Lutz e Stan Smith 6–7, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (primo turno)

 Brian Gottfried /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Balázs Taróczy (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1980